Tomislav – forma slava del nome proprio di persona Tomislao
Tomislav – marca di birra croata
Tomislao I di Croazia – primo re di Croazia